

Musique

Album 

 , EP du groupe japonais UnsraW sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 Calling (Lose My Mind), single de Sebastian Ingrosso et Alesso sorti le  ;
 , chanson de B'z présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Geri Halliwell présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Pink Floyd présente sur l'album  sorti le .

Jeu vidéo 

 Calling, jeu vidéo d'horreur sur Wii en 2009.

Voir aussi